В данный список включены все виды муравьёв (Formicidae) Мадагаскара. В настоящее время здесь обнаружено более 700 видов и подвидов муравьёв из примерно 60 родов. Более 500 видов и 10 родов эндемичны для острова: Adetomyrma, Aptinoma, Ravavy, Lividopone, Tanipone, Eutetramorium, Malagidris, Pilotrochus, Royidris, Vitsika. Ещё 5 родов обнаружены только на Мадагаскаре и в Афротропике: Xymmer, Eburopone, Dicroaspis, Melissotarsus, Terataner. Род Tetramorium представлен более чем 100 видами (и 235 в Афротропике), Camponotus — около 50 видов (и 170 в Афротропике), Crematogaster — 37 видами (и около 170 в Афротропике), Strumigenys — 90, Leptogenys — 60. Потенциальное число видов муравьёв мадагаскара оценивается на уровне 1000 таксонов. В то же время на Мадагаскаре отсутствуют основные хищники: кочевые (Aenictus, Dorylus) и древесные муравьи (Oecophylla, Polyrhachis).
Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Adetomyrma 

 Adetomyrma aureocuprea Yoshimura & Fisher, 2012
 Adetomyrma bressleri Yoshimura & Fisher, 2012
 Adetomyrma caputleae Yoshimura & Fisher, 2012
 Adetomyrma cassis Yoshimura & Fisher, 2012
 Adetomyrma caudapinnigera Yoshimura & Fisher, 2012
 Adetomyrma cilium Yoshimura & Fisher, 2012
 Adetomyrma clarivida Yoshimura & Fisher, 2012
 Adetomyrma goblin Yoshimura & Fisher, 2012
 Adetomyrma venatrix Ward, 1994

Anochetus 

 Anochetus boltoni Fisher & Smith, 2008
 Anochetus goodmani Fisher, 2008
 Anochetus grandidieri Forel, 1891
 Anochetus madagascarensis Forel, 1887
 Anochetus pattersoni Fisher, 2008

Aphaenogaster 
 Aphaenogaster friederichsi Forel, 1918
 Aphaenogaster gonacantha Emery, 1899
 Aphaenogaster swammerdami Forel, 1886
 Aphaenogaster swammerdami clara Santschi, 1915
 Aphaenogaster swammerdami curta Forel, 1891
 Aphaenogaster swammerdami spinipes Santschi, 1911

Aptinoma 

 Aptinoma antongil Fisher, 2009
 Aptinoma mangabe Fisher, 2009

Bothroponera 
 Bothroponera cambouei Forel, 1891
 Bothroponera comorensis André, 1890
 Bothroponera masoala Rakotonirina & Fisher, 2013
 Bothroponera perroti (Forel, 1891)
 Bothroponera planicornis Rakotonirina & Fisher, 2013
 Bothroponera tavaratra Rakotonirina & Fisher, 2013
 Bothroponera vazimba Rakotonirina & Fisher, 2013
 Bothroponera wasmannii Forel, 1887

Brachymyrmex 
 Brachymyrmex cordemoyi Forel, 1895

Camponotus 

 Camponotus alamaina Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2016
 Camponotus androy Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2016
 Camponotus auropubens Forel, 1894
 Camponotus batesii Forel, 1895
 Camponotus bevohitra Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2016
 Camponotus butteli Forel, 1905
 Camponotus cervicalis Roger, 1863
 Camponotus cervicalis gaullei Santschi, 1911
 Camponotus christi Forel, 1886
 Camponotus concolor Forel, 1891
 Camponotus darwinii Forel, 1886
 Camponotus darwinii rubropilosus Forel, 1891
 Camponotus darwinii themistocles Forel, 1910
 Camponotus descarpentriesi Santschi, 1926
 Camponotus dromedarius Forel, 1891
 Camponotus dufouri Forel, 1891
 Camponotus dufouri imerinensis Forel, 1891
 Camponotus echinoploides Forel, 1891
 Camponotus edmondi André, 1887
 Camponotus ellioti Forel, 1891
 Camponotus ellioti relucens Santschi, 1911
 Camponotus ethicus Forel, 1897
 Camponotus foersteri Forel, 1886
 Camponotus gerberti Donisthorpe, 1949
 Camponotus gibber Forel, 1891
 Camponotus galoko Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2016
 Camponotus gouldi Forel, 1886
 Camponotus grandidieri Forel, 1886
 Camponotus hagensii Forel, 1886
 Camponotus heteroclitus Forel, 1895
 Camponotus hildebrandti Forel, 1886
 Camponotus hildebrandti dichromothrix Emery, 1920
 Camponotus hova Forel, 1891
 Camponotus hova becki Santschi, 1923
 Camponotus hova cemeryi Özdikmen, 2010
 Camponotus hova fairmairei Santschi, 1911
 Camponotus hova hovahovoides Forel, 1892
 Camponotus hova hovoides Dalla Torre, 1893
 Camponotus hova obscuratus Emery, 1925
 Camponotus immaculatus Forel, 1892
 Camponotus imitator Forel, 1891
 Camponotus jodina Rasoamanana, Csősz & Fisher, 2017
 Camponotus karaha Rasoamanana, Csősz & Fisher, 2017
 Camponotus kelleri Forel, 1886
 Camponotus kelleri invalidus Forel, 1897
 Camponotus lamosy Rakotonirina & Fisher, 2018
 Camponotus legionarius Santschi, 1911
 Camponotus leveillei Emery, 1895
 Camponotus liandia Rakotonirina & Fisher, 2018
 Camponotus longicollis Rasoamanana, Csősz & Fisher, 2017
 Camponotus lubbocki Forel, 1886
 Camponotus maculatus Fabricius, 1782
 Camponotus maculiventris Emery, 1895
 Camponotus madagascarensis Forel, 1886
 Camponotus maintikibo Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2017
 Camponotus mainty Rakotonirina & Fisher, 2018
 Camponotus manabo Rakotonirina & Fisher, 2018
 Camponotus matsilo Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2016
 Camponotus mifaka Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2016
 Camponotus mita Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2017
 Camponotus mocquerysi Emery, 1899
 Camponotus nasicus Forel, 1891
 Camponotus nossibeensis André, 1887
 Camponotus orombe Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2016
 Camponotus perroti Forel, 1897
 Camponotus perroti aeschylus Forel, 1913
 Camponotus pulcher Forel, 1892
 Camponotus putatus Forel, 1892
 Camponotus quadrimaculatus opacatus Emery, 1925
 Camponotus radovae Forel, 1886
 Camponotus radovae radovaedarwinii Forel, 1891
 Camponotus raina Rakotonirina & Fisher, 2018
 Camponotus reaumuri Forel, 1892
 Camponotus repens Forel, 1897
 Camponotus robustus Roger, 1863
 Camponotus roeseli Forel, 1910
 Camponotus sada Rakotonirina & Fisher, 2018
 Camponotus sibreei Forel, 1891
 Camponotus sikorai Emery, 1920
 Camponotus strangulatus Santschi, 1911
 Camponotus tafo Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2016
 Camponotus tanosy Rakotonirina & Fisher, 2018
 Camponotus tratra Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2016
 Camponotus ursus Forel, 1886
 Camponotus varatra Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2016
 Camponotus voeltzkowii Forel, 1894
 Camponotus zavo Rakotonirina, Csősz & Fisher, 2016

Cardiocondyla 
 Cardiocondyla cristata Santschi, 1912
 Cardiocondyla emeryi Forel, 1881
 Cardiocondyla shuckardi Forel, 1891
 Cardiocondyla shuckardi sculptinodis Santschi, 1913

Carebara 

 Carebara bara Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara berivelo Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara betsi Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara demeter Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara dota Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara grandidieri (Forel, 1891)
 Carebara hainteny Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara hiragasy Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara jajoby Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara kabosy Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara lova Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara mahafaly Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara malagasy Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara nosindambo Forel, 1891
 Carebara omasi Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara placida Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara raberi Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara salegi Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara sampi Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara tana Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara tanana Azorsa & Fisher, 2018
 Carebara vazimba Azorsa & Fisher, 2018

Cataulacus 
 Cataulacus ebrardi Forel, 1886
 Cataulacus intrudens Smith, F., 1876
 Cataulacus oberthueri Emery, 1891
 Cataulacus porcatus Emery, 1899
 Cataulacus regularis Forel, 1892
 Cataulacus tenuis Emery, 1899
 Cataulacus voeltzkowi Forel, 1907
 Cataulacus wasmanni Forel, 1897

Crematogaster 

 Crematogaster agnetis Forel, 1892
 Crematogaster alafara Blaimer, 2013
 Crematogaster bara Blaimer, 2013
 Crematogaster castanea Smith, F., 1858
 Crematogaster degeeri Forel, 1886
 Crematogaster dentata Dalla Torre, 1893
 Crematogaster ensifera Forel, 1910
 Crematogaster grevei Forel, 1891
 Crematogaster hafahafa Blaimer, 2013
 Crematogaster hazolava Blaimer, 2013
 Crematogaster hova Forel, 1887
 Crematogaster kelleri Forel, 1891
 Crematogaster lobata Emery, 1895
 Crematogaster madagascariensis André, 1887
 Crematogaster madecassa Emery, 1895
 Crematogaster mafybe Blaimer, 2013
 Crematogaster mahery Blaimer, 2010
 Crematogaster maina Blaimer, 2013
 Crematogaster malahelo Blaimer, 2013
 Crematogaster malala Blaimer, 2010
 Crematogaster marthae Forel, 1892
 Crematogaster masokely Blaimer, 2013
 Crematogaster mpanjono Blaimer, 2012
 Crematogaster nosibeensis Forel, 1891
 Crematogaster ramamy Blaimer, 2013
 Crematogaster ranavalonae
 Crematogaster rasoherinae Forel, 1891
 Crematogaster razana. Blaimer, 2012
 Crematogaster sabatra Blaimer, 2010
 Crematogaster schencki Forel, 1891
 Crematogaster senegalensis Roger, 1863
 Crematogaster sisa Blaimer, 2010
 Crematogaster tavaratra Blaimer, 2013
 Crematogaster telolafy Blaimer, 2012
 Crematogaster tsisitsilo Blaimer, 2013
 Crematogaster volamena Blaimer, 2012

Cryptopone 
 Cryptopone testacea Emery, 1893

Erromyrma 
 Erromyrma latinodis (Mayr, 1872)

Euponera 
 Key to Malagasy Euponera sikorae species-group workers
 Euponera agnivo Rakotonirina & Fisher, 2013
 Euponera antsiraka Rakotonirina & Fisher, 2013
 Euponera daraina Rakotonirina & Fisher, 2013
 Euponera gorogota Rakotonirina & Fisher, 2013
 Euponera haratsingy Rakotonirina & Fisher, 2013
 Euponera ivolo Rakotonirina & Fisher, 2013
 Euponera maeva Rakotonirina & Fisher, 2013
 Euponera mialy Rakotonirina & Fisher, 2013
 Euponera nosy Rakotonirina & Fisher, 2013
 Euponera rovana Rakotonirina & Fisher, 2013
 Euponera sikorae Forel, 1891
 Euponera tahary Rakotonirina & Fisher, 2013
 Euponera vohitravo Rakotonirina & Fisher, 2013
 Euponera zoro Rakotonirina & Fisher, 2013

Eutetramorium 

 Eutetramorium mocquerysi Emery, 1899
 Eutetramorium monticellii Emery, 1899
 Eutetramorium parvum Bolton & Fisher, 2014

Hypoponera 

 Hypoponera punctatissima (Roger, 1859)
 Hypoponera grandidieri Santschi, 1921
 Hypoponera indigens bellicosa Forel, 1895
 Hypoponera johannae Forel, 1891
 Hypoponera ludovicae Forel, 1892
 Hypoponera madecassa Santschi, 1938
 Hypoponera punctatissima indifferens (Forel, 1895)
 Hypoponera sakalava (Forel, 1891)
 Hypoponera sakalava excelsior Forel, 1892

Lepisiota 
 Lepisiota capensis Mayr, 1862

Leptogenys 

 Leptogenys acutirostris Santschi, 1912
 Leptogenys alamando Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys alatapia Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys alluaudi Emery, 1895
 Leptogenys ambo Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys andritantely Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys angusta (Forel, 1892)
 Leptogenys anjara Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys antongilensis Emery, 1899
 Leptogenys arcirostris Santschi, 1926
 Leptogenys avaratra Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys avo Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys barimaso Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys bezanozano Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys borivava Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys chrislaini Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys coerulescens Emery, 1895
 Leptogenys diana Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys edsoni Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys falcigera Roger, 1861
 Leptogenys fasika Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys fiandry Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys fotsivava Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys gracilis Emery, 1899
 Leptogenys grandidieri Forel, 1910
 Leptogenys imerinensis Forel, 1891
 Leptogenys incisa Forel, 1891
 Leptogenys johary Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys lavavava Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys lohahela Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys lucida Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys malama Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys mangabe Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys manja Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys manongarivo Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys maxillosa (F. Smith, 1858)
 Leptogenys namana Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys namoroka Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys oswaldi Forel, 1891
 Leptogenys pavesii Emery, 1892
 Leptogenys pilaka Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys rabebe Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys rabesoni Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys ralipra Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys ridens Forel, 1910
 Leptogenys sahamalaza Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys saussurei (Forel, 1891)
 Leptogenys suarensis Emery, 1895
 Leptogenys tatsimo Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys toeraniva Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys truncatirostris Forel, 1897
 Leptogenys tsingy Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys variabilis Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys vatovavy Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys vitsy Rakotonirina and Fisher, 2014
 Leptogenys voeltzkowi Forel, 1897
 Leptogenys zohy Rakotonirina and Fisher, 2014

Lioponera 
 Lioponera kraepelinii Forel, 1895
 Lioponera mayri Forel, 1892

Lividopone 
 Lividopone livida (Brown, 1975)

Malagidris 

 Malagidris alperti Bolton & Fisher, 2014
 Malagidris belti (Forel, 1895)
 Malagidris dulcis Bolton & Fisher, 2014
 Malagidris galokoa Bolton & Fisher, 2014
 Malagidris jugum Bolton & Fisher, 2014
 Malagidris sofina Bolton & Fisher, 2014

Melissotarsus 
 Melissotarsus insularis Santschi, 1911

Meranoplus 

 Meranoplus cryptomys Boudinot & Fisher, 2013
 Meranoplus mayri Forel, 1910
 Meranoplus radamae Forel, 1891
 Meranoplus sylvarius Boudinot & Fisher, 2013

Mesoponera 
 Mesoponera ambigua André, 1890
 Mesoponera elisae Forel, 1891

Metapone 
 Metapone emersoni Gregg, 1958
 Metapone madagascarica Gregg, 1958
 Metapone vincimus Alpert, 2007

Monomorium 
 Monomorium bifidoclypeatum Heterick, 2006
 Monomorium chnodes Heterick, 2006
 Monomorium denticulum Heterick, 2006
 Monomorium flavimembra Heterick, 2006
 Monomorium hanneli Forel, 1907
 Monomorium lepidum Heterick, 2006
 Monomorium madecassum Forel, 1892
 Monomorium micrommaton Heterick, 2006
 Monomorium nigricans Heterick, 2006
 Monomorium platynode Heterick, 2006
 Monomorium sakalavum Santschi, 1928
 Monomorium salomonis Linnaeus, 1758
 Monomorium subopacum (Smith, F., 1858)
 Monomorium termitobium Forel, 1892
 Monomorium versicolor Heterick, 2006
 Monomorium xuthosoma Heterick, 2006

Mystrium 

 Mystrium barrybressleri Yoshimura & Fisher, 2014
 Mystrium eques Yoshimura & Fisher, 2014
 Mystrium janovitzi Yoshimura & Fisher, 2014
 Mystrium labyrinth Yoshimura & Fisher, 2014
 Mystrium mirror Yoshimura & Fisher, 2014
 Mystrium mysticum Roger, 1862
 Mystrium oberthueri Forel, 1897
 Mystrium rogeri Forel, 1899
 Mystrium shadow Yoshimura & Fisher, 2014
 Mystrium voeltzkowi Forel, 1897

Nesomyrmex 

 Nesomyrmex angulatus (Mayr, 1862)
 Nesomyrmex bidentatus Csösz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex brevicornis Csősz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex brunneus Csősz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex capricornis Csősz & Fisher, 2015
 Nesomyrmex cingulatus Csősz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex clypeatus Csösz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex devius Csösz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex edentatus Csősz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex excelsior Csösz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex exiguus Csösz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex flavigaster Csősz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex flavus Csősz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex fragilis Csösz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex gracilis Csösz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex hafahafa Csösz & Fisher, 2015
 Nesomyrmex hirtellus Csösz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex gibber (Donisthorpe, 1946)
 Nesomyrmex longiceps Csősz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex madecassus Forel, 1892
 Nesomyrmex medusus Csősz & Fisher, 2015
 Nesomyrmex minutus Csősz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex modestus Csösz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex nitidus Csősz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex punctaticeps Csősz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex reticulatus Csösz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex retusispinosus Forel, 1892
 Nesomyrmex rugosus Csösz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex sellaris Csősz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex sikorai Emery, 1896
 Nesomyrmex spinosus Csösz & Fisher, 2015
 Nesomyrmex striatus Csösz & Fisher, 2016
 Nesomyrmex tamatavensis Csösz & Fisher, 2016

Nylanderia 
 Nylanderia amblyops Forel, 1892
 Nylanderia amblyops rubescens (Forel, 1892)
 Nylanderia bourbonica farquharensis Forel, 1907
 Nylanderia gracilis Forel, 1892
 Nylanderia humbloti Forel, 1891
 Nylanderia madagascarensis ellisii Forel, 1891
 Nylanderia sikorae Forel, 1892

Odontomachus 

 Odontomachus coquereli Roger, 1861
 Odontomachus troglodytes Santschi, 1914

Ooceraea 
 Ooceraea biroi Forel, 1907

Pachycondyla 

 Pachycondyla jonesii Forel, 1891

Paraparatrechina 

 Paraparatrechina glabra (Forel, 1891)
 Paraparatrechina myops LaPolla & Fisher, 2010
 Paraparatrechina ocellatula LaPolla & Fisher, 2010

Paratrechina 
 Paratrechina ankarana LaPolla & Fisher, 2014
 Paratrechina antsingy LaPolla & Fisher, 2014
 Paratrechina longicornis Latreille, 1802

Parasyscia 
 Parasyscia imerinensis Forel, 1891

Parvaponera 
 Parvaponera darwinii madecassa Emery, 1899

Pheidole 
 Pheidole annemariae Forel, 1918
 Pheidole bessonii Forel, 1891
 Pheidole ensifera Forel, 1897
 Pheidole flavens Roger, 1863
 Pheidole grallatrix Emery, 1899
 Pheidole indica Mayr, 1879
 Pheidole jonas Forel, 1907
 Pheidole longispinosa Forel, 1891
 Pheidole longispinosa scabrata Forel, 1895
 Pheidole lucida Forel, 1895
 Pheidole madecassa Forel, 1892
 Pheidole megacephala Fabricius, 1793
 Pheidole megacephala spinosa Forel, 1891
 Pheidole nemoralis Forel, 1892
 Pheidole nemoralis petax Forel, 1895
 Pheidole oculata Emery, 1899
 Pheidole oswaldi Forel, 1891
 Pheidole oswaldi decollata Forel, 1892
 Pheidole punctulata Mayr, 1866
 Pheidole sikorae Forel, 1891
 Pheidole sikorae litigiosa Forel, 1892
 Pheidole veteratrix Forel, 1891
 Pheidole veteratrix angustinoda Forel, 1892

Pilotrochus 
 Pilotrochus besmerus Brown, 1978

Plagiolepis 
 Plagiolepis alluaudi Emery, 1894
 Plagiolepis exigua Forel, 1894
 Plagiolepis madecassa Forel, 1892

Platythyrea 
 Platythyrea arthuri Forel, 1910
 Platythyrea bicuspis Emery, 1899
 Platythyrea mocquerysi Emery, 1899

Prionopelta 

 Prionopelta descarpentriesi Santschi, 1924
 Prionopelta laurae Overson & Fisher, 1915
 Prionopelta subtilis Overson & Fisher, 1915
 Prionopelta talos Overson & Fisher, 1915
 Prionopelta vampira Overson & Fisher, 1915
 Prionopelta xerosilva Overson & Fisher, 1915

Probolomyrmex 

 Probolomyrmex curculiformis Hita Garcia & Fisher, 2014
 Probolomyrmex tani Fisher, 2007
 Probolomyrmex zahamena Hita Garcia & Fisher, 2014

Proceratium 

 Proceratium diplopyx Brown, 1980
 Proceratium google Fisher, 2005

Ravavy 

 Ravavy miafina Fisher, 2009

Royidris 

 Royidris admixta Bolton & Fisher, 2014
 Royidris anxietas Bolton & Fisher, 2014
 Royidris clarinodis (Heterick, 2006)
 Royidris depilosa Bolton & Fisher, 2014
 Royidris diminuta Bolton & Fisher, 2014
 Royidris etiolata Bolton & Fisher, 2014
 Royidris gravipuncta Bolton & Fisher, 2014
 Royidris longiseta Bolton & Fisher, 2014
 Royidris notorthotenes (Heterick, 2006)
 Royidris pallida Bolton & Fisher, 2014
 Royidris peregrina Bolton & Fisher, 2014
 Royidris pulchra Bolton & Fisher, 2014
 Royidris robertsoni (Heterick, 2006)
 Royidris shuckardi (Forel, 1895)
 Royidris singularis Bolton & Fisher, 2014

Simopone 

 Simopone consimilis Bolton & Fisher, 2012
 Simopone dignita Bolton & Fisher, 2012
 Simopone dux Bolton & Fisher, 2012
 Simopone elegans Bolton & Fisher, 2012
 Simopone emeryi Forel, 1892
 Simopone fera Bolton & Fisher, 2012
 Simopone grandidieri Forel, 1891
 Simopone inculta Bolton & Fisher, 2012
 Simopone mayri Emery, 1911
 Simopone merita Bolton & Fisher, 2012
 Simopone nonnihil Bolton & Fisher, 2012
 Simopone rex Bolton & Fisher, 2012
 Simopone sicaria Bolton & Fisher, 2012
 Simopone silens Bolton & Fisher, 2012
 Simopone trita Bolton & Fisher, 2012
 Simopone victrix Bolton & Fisher, 2012

Solenopsis 
 Solenopsis geminata Fabricius, 1804
 Solenopsis mameti Donisthorpe, 1946

Stigmatomma 

 Stigmatomma bolabola Esteves & Fisher, 2016
 Stigmatomma sakalava Esteves & Fisher, 2016
 Stigmatomma irayhady Esteves & Fisher, 2016
 Stigmatomma liebe Esteves & Fisher, 2016
 Stigmatomma roahady Esteves & Fisher, 2016
 Stigmatomma tsyhady Esteves & Fisher, 2016

Strumigenys 

 Strumigenys abdera Fisher, 2000
 Strumigenys actis Fisher, 2000
 Strumigenys admixta Fisher, 2000
 Strumigenys adsita Fisher, 2000
 Strumigenys agetos Fisher, 2000
 Strumigenys agra Fisher, 2000
 Strumigenys alapa Fisher, 2000
 Strumigenys alperti Fisher, 2000
 Strumigenys ambatrix (Bolton, 2000)
 Strumigenys ampyx Fisher, 2000
 Strumigenys apios Fisher, 2000
 Strumigenys balux Fisher, 2000
 Strumigenys bathron Fisher, 2000
 Strumigenys bibiolona Fisher, 2000
 Strumigenys bola Fisher, 2000
 Strumigenys cabira Fisher, 2000
 Strumigenys carisa Fisher, 2000
 Strumigenys carolinae Fisher, 2000
 Strumigenys charino Fisher, 2000
 Strumigenys chilo Fisher, 2000
 Strumigenys chroa Fisher, 2000
 Strumigenys coveri Fisher, 2000
 Strumigenys covina Fisher, 2000
 Strumigenys deverra Fisher, 2000
 Strumigenys dexis Fisher, 2000
 Strumigenys dicomas Fisher, 2000
 Strumigenys diota Fisher, 2000
 Strumigenys diux Fisher, 2000
 Strumigenys dolabra Fisher, 2000
 Strumigenys dora Fisher, 2000
 Strumigenys doxa Fisher, 2000
 Strumigenys ection Fisher, 2000
 Strumigenys emmae Emery, 1890
 Strumigenys epulo Fisher, 2000
 Strumigenys erynnes (Bolton, 2000)
 Strumigenys europs Fisher, 2000
 Strumigenys exiguaevitae Baroni Urbani, 2007
 Strumigenys fanano Fisher, 2000
 Strumigenys fautrix (Bolton, 2000)
 Strumigenys finator Fisher, 2000
 Strumigenys fronto Fisher, 2000
 Strumigenys glycon Fisher, 2000
 Strumigenys gorgon Fisher, 2000
 Strumigenys grandidieri Forel, 1892
 Strumigenys hathor (Bolton, 2000)
 Strumigenys heliani Fisher, 2000
 Strumigenys hilaris Fisher, 2000
 Strumigenys inatos Fisher, 2000
 Strumigenys ipsea Fisher, 2000
 Strumigenys khakaura Bolton, 2000
 Strumigenys labaris Fisher, 2000
 Strumigenys langrandi Fisher, 2000
 Strumigenys laticeps Brown, 1962
 Strumigenys levana Fisher, 2000
 Strumigenys lexex Fisher, 2000
 Strumigenys livens Fisher, 2000
 Strumigenys luca Fisher, 2000
 Strumigenys lucomo Fisher, 2000
 Strumigenys ludovici Forel, 1904
 Strumigenys lura Fisher, 2000
 Strumigenys lutron Fisher, 2000
 Strumigenys lysis Fisher, 2000
 Strumigenys manga Fisher, 2000
 Strumigenys maxillaris Baroni Urbani, 2007
 Strumigenys maynei Forel, 1916
 Strumigenys micrans Fisher, 2000
 Strumigenys milae Fisher, 2000
 Strumigenys mola Fisher, 2000
 Strumigenys nambao Fisher, 2000
 Strumigenys norax Fisher, 2000
 Strumigenys odacon Fisher, 2000
 Strumigenys olsoni Bolton, 2000
 Strumigenys origo Fisher, 2000
 Strumigenys peyrierasi Fisher, 2000
 Strumigenys rabesoni Fisher, 2000
 Strumigenys ravola Fisher, 2000
 Strumigenys rogeri Emery, 1890
 Strumigenys rubigus Fisher, 2000
 Strumigenys schuetzi Fisher, 2000
 Strumigenys scotti Forel, 1912
 Strumigenys serket Bolton, 2000
 Strumigenys seti Bolton, 2000
 Strumigenys simoni (Emery, 1895)
 Strumigenys sphera Fisher, 2000
 Strumigenys sylvaini Fisher, 2000
 Strumigenys symmetrix Bolton, 2000
 Strumigenys tathula Bolton, 2000
 Strumigenys tegar Fisher, 2000
 Strumigenys toma Fisher, 2000
 Strumigenys vazimba Fisher, 2000
 Strumigenys victrix Bolton, 2000
 Strumigenys wardi Fisher, 2000

Syllophopsis 
 Syllophopsis adiastolon (Heterick, 2006)
 Syllophopsis aureorugosa (Heterick, 2006)
 Syllophopsis ferodens (Heterick, 2006)
 Syllophopsis fisheri (Heterick, 2006)
 Syllophopsis gongromos (Heterick, 2006)
 Syllophopsis hildebrandti (Forel, 1892)
 Syllophopsis infusca (Heterick, 2006)

Tanipone 

 Tanipone aglandula Bolton & Fisher, 2012
 Tanipone aversa Bolton & Fisher, 2012
 Tanipone cognata Bolton & Fisher, 2012
 Tanipone hirsuta Bolton & Fisher, 2012
 Tanipone maculata Bolton & Fisher, 2012
 Tanipone pilosa Bolton & Fisher, 2012
 Tanipone scelesta Bolton & Fisher, 2012
 Tanipone subpilosa Bolton & Fisher, 2012
 Tanipone varia Bolton & Fisher, 2012
 Tanipone zona Bolton & Fisher, 2012

Tapinoma 
 Tapinoma aberrans Santschi, 1911
 Tapinoma melanocephalum Fabricius, 1793
 Tapinoma subtile Santschi, 1911

Technomyrmex 
 Technomyrmex albipes Smith, F., 1861
 Technomyrmex anterops Fisher & Bolton, 2007
 Technomyrmex curiosus Fisher & Bolton, 2007
 Technomyrmex difficilis Forel, 1892
 Technomyrmex docens Fisher & Bolton, 2007
 Technomyrmex fisheri Bolton, 2007
 Technomyrmex innocens Fisher & Bolton, 2007
 Technomyrmex madecassus Forel, 1897
 Technomyrmex mayri Forel, 1891
 Technomyrmex pallipes
 Technomyrmex voeltzkowi

Terataner 
 Terataner alluaudi Emery, 1895
 Terataner balrog Hita-Garcia, 2017
 Terataner foreli Emery, 1899
 Terataner nymeria Hita-Garcia, 2017
 Terataner rufipes Emery, 1912
 Terataner steinheili Forel, 1895
 Terataner xaltus Bolton, 1981

Tetramorium 

 Tetramorium adamsi Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium aherni Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium ala Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium alperti Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium ambanizana Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium ambatovy Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium andohahela Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium andrei Forel, 1892
 Tetramorium ankarana Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium anodontion Bolton, 1979
 Tetramorium artemis Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium aspis Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium avaratra Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium bessonii Forel, 1891
 Tetramorium bicarinatum Nylander, 1846
 Tetramorium bonibony Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium bressleri Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium caldarium Roger, 1857
 Tetramorium camelliae Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium cognatum Bolton, 1979
 Tetramorium coillum Bolton, 1979
 Tetramorium dalek Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium degener Santschi, 1911
 Tetramorium delagoense Forel, 1894
 Tetramorium dysalum Bolton, 1979
 Tetramorium electrum Bolton, 1979
 Tetramorium elf Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium enkidu Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium freya Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium gilgamesh Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium gladius Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium gollum Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium hector Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium hobbit Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium humbloti
 Tetramorium ibycterum Bolton, 1979
 Tetramorium isectum Bolton, 1979
 Tetramorium isoelectrum Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium jedi Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium kali Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium karthala Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium kelleri Forel, 1887
 Tetramorium lanuginosum Mayr, 1870
 Tetramorium latreillei Forel, 1895
 Tetramorium mackae Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium mahafaly Hita Garcia & Fisher, 2011
 Tetramorium malagasy Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium mallenseana Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium marginatum Forel, 1895
 Tetramorium marojejy Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium mars Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium merina Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium monticola Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium myrmidon Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium naganum Bolton, 1979
 Tetramorium nassonowii Forel, 1892
 Tetramorium nazgul Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium nify Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium noeli Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium norvigi Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium nosybe Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium obiwan Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium olana Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium orc Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium orientale Forel, 1895
 Tetramorium pleganon Bolton, 1979
 Tetramorium plesiarum Bolton, 1979
 Tetramorium popell Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium proximum Bolton, 1979
 Tetramorium pseudogladius Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium quasirum Bolton, 1979
 Tetramorium rala Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium ranarum Forel, 1895
 Tetramorium robitika Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium rumo Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium ryanphelanae Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium sabatra Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium sada Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium sargina Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium schaufussii Forel, 1891
 Tetramorium scutum Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium scytalum Bolton, 1979
 Tetramorium sericeiventre Emery, 1877
 Tetramorium severini Emery, 1895
 Tetramorium shamshir Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium sikorae Forel, 1892
 Tetramorium silvicola Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium simillimum Smith, F., 1851
 Tetramorium singletonae Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium smaug Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium steinheili Forel, 1892
 Tetramorium tantillum Bolton, 1979
 Tetramorium tenuinode Hita Garcia & Fisher, 2014
 Tetramorium tosii Emery, 1899
 Tetramorium trafo Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium tsingy Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium tyrion Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium valky Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium voasary Hita Garcia & Fisher
 Tetramorium vohitra Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium vony Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium wardi Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium xanthogaster Santschi, 1911
 Tetramorium yammer Hita Garcia & Fisher, 2012
 Tetramorium zenatum Bolton, 1979

Tetraponera 
 Tetraponera arrogans (Santschi, 1911)
 Tetraponera demens (Santschi, 1911)
 Tetraponera diana (Santschi, 1911)
 Tetraponera exasciata (Forel, 1892)
 Tetraponera fictrix (Forel, 1897)
 Tetraponera flexuosa (Santschi, 1911)
 Tetraponera grandidieri (Forel, 1891)
 Tetraponera hespera Ward, 2009
 Tetraponera hirsuta Ward, 2009
 Tetraponera hysterica (Forel, 1892)
 Tetraponera hysterica dimidiata (Forel, 1895)
 Tetraponera hysterica inflata (Emery, 1899)
 Tetraponera inermis Ward, 2009
 Tetraponera longula (Emery, 1895)
 Tetraponera manangotra Ward, 2009
 Tetraponera mandibularis (Emery, 1895)
 Tetraponera merita Ward, 2009
 Tetraponera morondaviensis (Forel, 1891)
 Tetraponera perlonga Santschi, 1928
 Tetraponera phragmotica Ward, 2006
 Tetraponera plicatidens (Santschi, 1926)
 Tetraponera rakotonis (Forel, 1891)
 Tetraponera sahlbergii (Forel, 1887)
 Tetraponera sahlbergii deplanata (Forel, 1904)
 Tetraponera sahlbergii spuria (Forel, 1897)
 Tetraponera variegata (Forel, 1895)

Trichomyrmex 
 Trichomyrmex destructor (Jerdon, 1851)
 Trichomyrmex robustior (Forel, 1892)

Vitsika 

 Vitsika acclivitas Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika astuta Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika brevis Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika breviscapa Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika crebra Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika disjuncta Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika incisura Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika labes Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika manifesta Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika miranda Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika obscura Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika procera Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika producta Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika suspicax Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika tenuis Bolton & Fisher, 2014
 Vitsika venustas Bolton & Fisher, 2014

См. также 
 Список видов муравьёв Израиля
 Список видов муравьёв Марокко

Примечания

Литература 
 
 
 

Списки:Мадагаскар
Мадагаскар